«Angel»  es una canción de género R&B de la boy band surcoreana EXO. La canción fue lanzada el 9 de abril de 2012 y como sencillo promocional el 1 de mayo de 2012 por S.M. Entertainment.

Lanzamiento y promoción 
«Angel» fue compuesta por Hyuk Shin DK y Sasha Hamilton y arreglada por esta última. J.Lewis proporcionó las voces en la versión de demostración que fue enviada a varias compañías discográficas antes de que la compañía de entretenimiento de Corea del Sur, S.M. se quedara con los derechos de la canción. La versión final eliminó la letra original en inglés y fueron reemplazados por letras en coreano (compuesto por Yoon Gyeong Jo) y mandarín (compuesto por Michie y Liu Yuan). La canción fue parte del EP debut de EXO, MAMA. EXO hizo su primera interpretación de la canción durante su primer escaparate el 31 de marzo de 2012 en Seúl, Corea del Sur. La canción encabezó las listas en el número uno en el China.

Gráficos

Referencias 

Canciones de 2012
Canciones de EXO